Список всех описанных видов пауков семейства Pararchaeidae на 21 мая 2010 года.

Anarchaea
Anarchaea Rix, 2006
 Anarchaea corticola (Hickman, 1969) — Тасмания
 Anarchaea falcata Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Anarchaea raveni Rix, 2006 — Квинсленд
 Anarchaea robusta (Rix, 2005) — Тасмания

Flavarchaea
Flavarchaea Rix, 2006
 Flavarchaea anzac Rix, 2006 — Квинсленд
 Flavarchaea badja Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс, Австралийская столичная территория
 Flavarchaea barmah Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс, Виктория
 Flavarchaea hickmani (Rix, 2005) — Тасмания
 Flavarchaea humboldti Rix & Harvey, 2010 — Новая Каледония
 Flavarchaea lofty Rix, 2006 — Южная Австралия
 Flavarchaea lulu (Rix, 2005) — Тасмания
 Flavarchaea stirlingensis Rix, 2006 — Западная Австралия

Forstrarchaea
Forstrarchaea Rix, 2006
 Forstrarchaea rubra (Forster, 1949) — Новая Зеландия

Nanarchaea
Nanarchaea Rix, 2006
 Nanarchaea binnaburra (Forster, 1955) — Квинсленд
 Nanarchaea bryophila (Hickman, 1969) — Новый Южный Уэльс, Виктория, Тасмания

Ozarchaea
Ozarchaea Rix, 2006
 Ozarchaea bodalla Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Ozarchaea bondi Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Ozarchaea daviesae Rix, 2006 — Квинсленд
 Ozarchaea forsteri Rix, 2006 — Новая Зеландия
 Ozarchaea harveyi Rix, 2006 — Западная Австралия
 Ozarchaea janineae Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Ozarchaea ornata (Hickman, 1969) — Тасмания
 Ozarchaea platnicki Rix, 2006 — Квинсленд
 Ozarchaea saxicola (Hickman, 1969) — Тасмания
 Ozarchaea spurgeon Rix, 2006 — Квинсленд
 Ozarchaea stradbroke Rix, 2006 — Квинсленд
 Ozarchaea valida Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Ozarchaea waldockae Rix, 2006 — Западная Австралия
 Ozarchaea werrikimbe Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс
 Ozarchaea westraliensis Rix, 2006 — Западная Австралия
 Ozarchaea wiangarie Rix, 2006 — Новый Южный Уэльс

Pararchaea
Pararchaea Forster, 1955
 Pararchaea alba Forster, 1955 — Новая Зеландия

Westrarchaea
Westrarchaea Rix, 2006
 Westrarchaea pusilla Rix, 2006 — Западная Австралия
 Westrarchaea sinuosa Rix, 2006 — Западная Австралия
 Westrarchaea spinosa Rix, 2006 — Западная Австралия

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

P